Баллен — фамилия. Известные носители:

 Баллен, Клод (1615—1678) — французский золотых дел мастер.
 Баллен, Клод (младший) (1661—1754) — золотых дел мастер, сын художника Мишеля Баллена и племянник мастера Клода Баллена Старшего, придворный мастер Людовика XV.
 Баллен, Роджер (род. 1950) — южноафриканский фотограф.

См. также 
 Бален